Carlo Pellegrini – vescovo cattolico italiano
Carlo Pellegrini – pittore caricaturista italiano
 Carlo Pellegrini – pittore e illustratore italiano
 Carlo Pellegrini – critico letterario e filologo italiano